Anke Scholz (née en 1978), nageuse allemande ;
 Arnold Scholz (1904-1942), mathématicien allemand ;
 Conjecture de Scholz ;
 Loi de réciprocité de Scholz (en) en théorie algébrique des nombres ;
 Bernhard Scholz (1835-1916), compositeur allemand ;
 Ernst Scholz (1874-1932), homme politique allemand ;
 Ernst Scholz (1913-1986), résistant et homme politique allemand ;
 Eva-Ingeborg Scholz (1928-2022), actrice allemande ;
 Georg Scholz (1890-1945), peintre réaliste allemand ;
 Heiko Scholz (né en 1966), footballeur allemand ;
 Helmut Scholz (né en 1954), homme politique allemand, fils de Paul Scholz ;
 Jackson (Volney) Scholz (1897-1986), athlète américain ;
 Lilly Scholz (1903-19?), patineuse artistique autrichienne ;
 Lorenz Scholz von Rosenau (1552-1599), médecin et botaniste ;
 Olaf Scholz (né en 1958), homme politique allemand ;
 Sénat Scholz I (2011-2015) et Sénat Scholz II (2015) à Hambourg ;
 Paul Scholz (1902-1995), homme politique est-allemand ;
 Ralf-Dieter Scholz (19?-), astronome ayant découvert l'Étoile de Scholz en 2013 ;
 Ronny Scholz (né en 1978), cycliste allemand ;
 Rudy Scholz (1896-1981), joueur américain de rugby à XV ;
 Rupert Scholz (né en 1937), homme politique allemand ;
 Uwe Scholz (1958-2004), danseur allemand ;
 Wilhelm Scholz (1824-1893), peintre, dessinateur et caricaturiste allemand.